Палукюла () — назва географічних об'єктів Естонії.

 Палукюла — село у волості Кастре повіту Тартумаа.
 Палукюла — село у волості Гійумаа повіту Гійумаа.
 Палукюла — село у волості Кегтна повіту Рапламаа.